Ел Детаље има више значења:

 Ел Детаље (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Детаље (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Детаље (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Детаље (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Детаље, Глорија Гонзалез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику